Casimiro Dello Joio (1881-1963) – pianista e compositore italiano naturalizzato statunitense
 Justin Dello Joio (1954) – compositrice statunitense
 Norman Dello Joio (1913-2008) – compositore e pianista statunitense, di origine italiana